Molekulska formula -{C15H16O9}- se može odnositi na:

 Aeskulin
 Dafnin